Uptown Records steht für:

 Uptown Records (Jazzlabel), kanadisches Jazzlabel (1979 bis 1991)
 Uptown Records (Hip-Hop-Label), US-amerikanisches Musiklabel für Hip-Hop und R&B (1986 bis 1999)